BDO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Husein Sastranegara, Bandung, Indonesia